Зи́мняя ви́шня:

В ботанике
 Зимняя вишня — просторечное название устойчивых к морозу сортов вишни.
 'Зимняя вишня' — один из сортов томата черри.

В культуре
 «Зимняя вишня» — мелодраматический фильм Игоря Масленникова (1985).
 «Зимняя вишня» — песня из репертуара Анжелики Варум.

Другое
 «Зимняя вишня» — торговый комплекс в Кемерове, уничтоженный пожаром 25—26 марта 2018 года.